Varredor de rua - pessoa que atua profissionalmente na limpeza das vias públicas
Gari (culinária) - alimento ou conserva usado no Oriente.
Gari (Kruševac) - uma vila na Sérvia

Desambiguação